Тепонаваско има више значења:

 Тепонаваско (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепонаваско (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику